Baldern steht für:

in Deutschland:
 Baldern (Bopfingen), Ortsteil von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloss Baldern, dortiges Schloss
 Herrschaft Baldern, zugehöriges historisches Territorium

in der Schweiz:
 Burg Baldern, Burgstelle bei Stallikon, Kanton Zürich